Chi osa vince (Who Dares Wins) – film del 1982 diretto da Ian Sharp
 Who Dares Wins – album di René Froger del 1988
 Who Dares Wins – album dei Bolt Thrower del 1998
 Who Dares Wins – singolo di Ian Cussick del 1986
 Who Dares Wins II – videogioco per Commodore 64